Toliaga puede referirse a:
 el nombre común de la planta Echinospartum boissieri;
 el nombre común de la planta Erinacea anthyllis;
 el nombre común de la planta Genista scorpius; o
 el nombre común de la planta Ulex parviflorus.